Семён Львович Рогинский (род. 21 февраля 1930) — известный советский и российский учёный в области композиционных материалов. Заслуженный химик РФ, главный химик по стеклопластикам Минхимпрома СССР. Создатель научной школы, работы которой охватывают широкий круг проблем в области материаловедения, механики и технологии композитов. Изложенные в 200 научных работах и 2 монографиях достижения С. Л. Рогинского и его учеников получили широкое признание. Внедрение научных разработок, выполненных под его руководством и защищенных 50 патентами, способствовало решению важных производственных проблем, в т. ч. в области оборонной техники, а также дало значительный экономический эффект. На протяжении многих лет С. Л. Рогинский руководил Комиссией по стеклопластикам научного совета по высокопрочным и термостойким материалам для оборонных отраслей техники при Президиуме АН СССР. С 1985 по 1990 гг. являлся экспертом Госплана СССР. Был членом Научно-технического совета Минхимпрома СССР, членом учёных советов ряда ведущих научно-исследовательских институтов Советского Союза.
Родившиеся в Киеве
Химики СССР